Hack steht für:
 Hack (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hack (auch ausgesprochen []), technischer Kniff; insbesondere das Ergebnis der Aktion eines Hackers; Computerslang; siehe auch Lifehack
 Hack (Computerspiel), Computerspiel von 1985
 Hack (Schriftart), lizenzfreie Druckschrift, designed für das Editieren von Programmquelltexten, 
 Hack (Pferd), Turnierpferdart
 Hack (Programmiersprache), von Facebook entwickelte Programmiersprache
 (8558) Hack, Asteroid des Hauptgürtels
 Hack, umgangssprachlich für gehacktes, grob entsehntes Muskelfleisch, siehe Hackfleisch
 Hack – Die Straßen von Philadelphia, amerikanische Fernsehserie von 2002–2004

Hack ist der Name folgender Orte:
 Hack (Bruckberg), Ortsteil der Gemeinde Bruckberg, Bayern, siehe Bruckberg (Niederbayern)#Gemeindegliederung
 Hack (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Bayern, siehe Seeg#Geografie

hack steht für:
 .hack, Multimediareihe (Anime, Manga und Videospiel)

Siehe auch:
 Haack
 Haak
 Hacke
 HAK
 Hacksches Gesetz
 Hacque
 Hagg
 Hägg
 Heck (Begriffsklärung)